Terrence Scammell steht für:

* Terrence Scammell (1937), britischer Schauspieler
 Terrence Scammell (1958), kanadischer Schauspieler